Jernberg est un patronyme porté notamment par :

  (1826-1896), peintre suédois ;
 Olof Jernberg (1855-1935), peintre allemand ;
 Sixten Jernberg (1929-2012), fondeur suédois, champion olympique.